Raszeja ist der Name von

Franciszek Raszeja, Mediziner und Hochschullehrer
Leon Raszeja, Jurist; jüngerer Bruder von Franciszek Raszeja und Maksymilian Raszeja
Maksymilian Raszeja, katholischer Theologe